2013 FIM FOGO Swedish Speedway GP − był trzecią imprezą w sezonie 2013 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 4 maja 2012 na stadionie Ullevi w Göteborgu. Zwycięzcą został Emil Sajfutdinow, pokonując w finale Chrisa Holdera, Nickiego Pedersena i Jarosław Hampela.

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix nominowała Linusa Sundströma jako zawodnika z dziką kartą. Rezerwowymi zawodnikami zostali Dennis Andersson i Mathias Thörnblom.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Gollob, Hampel, Sajfutdinow, Lindgren
 Zagar, Iversen, Kasprzak, Ward
 Holder, Woffinden, Sundstroem, Hancock
 Lindbaeck, Pedersen, Vaculik, Jonsson
 Lindbaeck, Sundstroem, Lindgren, Zagar
 Holder, Hampel, Jonsson, Ward (w)
 Woffinden, Kasprzak, Gollob, Vaculik
 Pedersen, Sajfutdinow, Iversen, Hancock
 Woffinden, Pedersen, Lindgren, Andersson
 Hancock, Hampel, Vaculik, Zagar
 Iversen, Jonsson, Sundstroem, Gollob (d)
 Sajfutdinow, Holder, Kasprzak, Lindbaeck
 Hancock, Lindgren, Kasprzak, Jonsson
 Hampel, Woffinden, Lindbaeck, Iversen
 Zagar, Gollob, Pedersen, Holder
 Sajfutdinow, Sundstroem, Vaculik, Thoernblom
 Iversen, Holder, Lindgren, Vaculik
 Hampel, Kasprzak, Pedersen, Sundstroem
 Gollob, Hancock, Lindbaeck, Andersson
 Zagar, Sajfutdinow, Woffinden, Jonsson
 Półfinały:
 Hampel, Holder, Iversen, Gollob
 Sajfutdinow, Pedersen, Woffinden, Zagar
 Finał:
 Sajfutdinow, Holder, Pedersen, Hampel

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwecja
2013
2013 w Szwecji